A történelmi Magyarország területén két Szkáros nevű település volt:

 Szkáros Gömör vármegyében, ma Skerešovo Szlovákiában
 Eszkáros Abaúj vármegyei falu neve is Szkáros volt 1899-ig, ma Skároš ugyancsak Szlovákiában